A kjóiku kandzsik () azok a kandzsi írásjegyek, melyeket a japán iskolák első 6 osztályában oktatnak. Számuk összesen 1026, közülük az első osztályban 80-at, a másodikban 160-at, a harmadik és negyedik osztályban 200-at, illetve 202-t, az ötödikben 193-at, a hatodikban pedig 191-et kell megtanulniuk a gyerekeknek.

2020 előtt még csak 1006 kandzsi volt kjóikunak nyilvánítva, de ekkor a listához hozzáadtak még 20-at, amelyeket a prefektúrák nevei tartalmaznak.

Az 1006 kjóiku kandzsi listája (2020 előtt)

Források

Japán kultúra